

Scrittura 

 Rotunda (scrittura), variante delle scritture gotiche

Geografia

Moldavia 
 Rotunda, comune del distretto di Edineț

Romania 
 Rotunda, comune del distretto di Olt

Micologia 
 Morchella rotunda, fungo della famiglia delle Morchellaceae

Matematica 
 Rotunda, parola che viene usata per i nomi di vari poliedri di Johnson: Rotunda pentagonale, Rotunda pentagonale elongata, Rotunda pentagonale giroelongata, Ortocupolarotunda pentagonale elongata, Girocupolarotunda pentagonale elongata, Ortobirotunda pentagonale elongata, Girobirotunda pentagonale elongata, Cupolarotunda pentagonale giroelongata, Birotunda pentagonale giroelongata, Cupolarotunda pentagonale giroelongata, Bilunabirotunda.